Ottawa é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Ottawa (Kansas)
Condado de Ottawa (Michigan)
Condado de Ottawa (Ohio)
Condado de Ottawa (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos